Ве́рхне-Чеге́мское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики.

Административный центр — село Булунгу.

Географическое положение 
Муниципальное образование находится в южной части Чегемского района, в верховьях Чегемского ущелья. В состав поселения входят два населённых пункта.

Площадь сельского поселения составляет — 52 км2.

Граничит с землями муниципальных образований: Хушто-Сырт на севере и Безенги на востоке.

Сельское поселение расположено в высокогорной зоне республики. Средние высоты составляют — 1727 метров над уровнем моря. Рельеф представляет собой сильной пересеченную территорию с многочисленными горными пиками и обнаженными скалами возвышающимися над землями сельского поселения со всех сторон. Наивысшей точкой муниципального образования является гора Кум-Тюбе (3775 метров), находящееся к западу от сельского поселения. Также к наиболее высоким горным вершинам сельского поселения относятся горы: Кору, Чегетбаши, Джулу, Пирамида, Зинки, Машло и т. д.

Климат горный. Лето теплое со средними температурами +20°С. Зима длинная и холодная со средними температурами −15…-20°С. Снежный покров лежит в период с октября по май. Среднегодовое количество осадков составляет около 700 мм. Основная часть выпадает летом.

Растительный мир в основном представлена альпийской и субальпийской растительностью. Лес смешанный и состоит в основном из сосен и буков. На территории сельского поселения водятся медведи, волки, дикие кошки, лисы, туры, олени и т. д.

История 
До 1935 года сёла входили в состав Балкарского округа КБАССР. Затем в результате его разукрупнения включён в состав новообразованного Чегемского района республики.

В 1944 году с депортацией балкарцев в Среднюю Азию, населённые пункты были ликвидированы, а их земли переданы Грузинской ССР.

В 1957 году с реабилитацией и возвращением балкарцев на свои прежние места проживания населённые пункты были восстановлены в прежних границах в составе КБАССР.

В 2005 году сёла Булунгу и Эльтюбю были объединены в одно муниципальное образование — Верхне-Чегемское сельское поселение с административным центром в селе Булунгу.

Население 

Процент от населения района —  %

Плотность —  чел./км2

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Мушкаев Мухтар Шамшутович.
 Администрация Верхне-Чегемского сельского поселения состоит из 7 человек.
 Совет местного самоуправления Верхне-Чегемского сельского поселения состоит из 11 депутатов.

Достопримечательности

Туризм 
Местность летом часто посещается туристами. В основном ради экстремальных видов спорта (в частности, для полёта на парапланах над Чегемским ущельем).

К югу от сельского поселения расположены турбаза «Башиль» и заброшенная погранзастава.

Ссылки 
 Устав Верхне-Чегемского сельского поселения
 Сельское поселение Верхне-Чегемское

Примечания 

Сельское поселение Верхне-Чегемское
Верхне-Чегемское